El término Bandera de Florida puede referirse a:

 La bandera de Florida, estado de los Estados Unidos;
 La bandera de Florida, departamento de Uruguay;
 La bandera de Florida, comuna de Chile;
 La bandera de Florida, municipio de Colombia.
 La bandera de Florida, municipio de Puerto Rico.